Zanakiji, narod u Africi
zanakijski jezik, jezik kojim govore Zanakiji